Иеромонах Аристарх (в миру Александр Фёдорович Заглодин-Кокорев; 8 марта 1886 года, Московская губерния — 27 ноября 1937 года, Тверская область) — иеромонах Русской православной церкви, причислен к лику святых как преподобномученик в 2000 году для общецерковного почитания.

Биография 
Родился в крестьянской семье. Окончил церковно-приходскую школу. В 1908 году поступил послушником в Свято-Никольский Пешношский монастырь в Дмитровском уезде Московской губернии. После назначения в 1919 году преосвященного Серафима (Звездинского) епископом Дмитровским послушник Александр стал его келейником и иподиаконом. В 1920 году был пострижен в монашество с именем Аристарх и рукоположён в сан иеродиакона. В 1926 году рукоположён в сан иеромонаха. В 1931 году направлен служить в храм в селе Чернеево Дмитровского района Московской области.

24 сентября 1931 года арестован и заключен в Бутырскую тюрьму в Москве во время массовой кампании по аресту насельников упраздненных монастырей. Был обвинён в демонстративном поминовении в церкви русских царей и ведении антисоветской агитации. 30 сентября и 7 ноября был допрошен, но отказался подписать протоколы допросов. 13 ноября 1931 года приговорён Тройкой ОГПУ к трем годам заключения в исправительно-трудовом лагере. 17 ноября был отправлен этапом до станции Лодейное Поле в Свирские исправительно-трудовые лагеря.

Последний арест и мученическая кончина 
Вторично арестован в 1937 году по обвинению в антисоветской агитации. На вопросы следователя и зачитанные ему показания свидетелей отвечал:
Никакой антисоветской деятельности среди населения я не вел. Зачитанные мне показания я не подтверждаю

25 ноября «Тройка НКВД» приговорила отца Аристарха к расстрелу. Расстрелян 27 ноября 1937 года и погребён в общей безвестной могиле.

Канонизация 
Причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания Деянием Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, проходившего 13—16 августа 2000 года в Москве. Внесён в календарь постановлением Священного Синода от 27 декабря 2000 года.

День памяти: 14/27 декабря и в Соборе новомучеников и исповедников Российских.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Игумен Дамаскин (Орловский). Преподобномученик Аристарх (Заглодин-Кокорев) // Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Книга 5. — Тверь: Булат, 2001. — С. 415—416.
 Игумен Дамаскин (Орловский). Преподобномученик Аристарх (Заглодин-Кокорев) // Жития новомучеников и исповедников Российских XX века Московской епархии. Ноябрь. — Тверь: Булат, 2004. — С. 102—104.
 Преподобномученик Аристарх (Заглодин-Кокорев) на сайте Николо-Пешношского православного мужского монастыря
 Аристарх Заглодин-Кокорев на сайте pravoslavie.uz
 База данных «Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви XX века» Православного Свято-Тихоновского Богословского Института.

Христианские святые XX века
Русские православные святые
Преподобномученики
Православные мученики
Канонизированные в XX веке
Религиозные деятели, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Персоналии:Лодейное Поле
Казнённые в 1937 году
Персоналии:Николо-Пешношский монастырь